Lambeosaurinae é uma subfamília de dinossauros ornitópodes hadrossaurídeos com crista. Viveram durante o Cretáceo Superior, há entre 85,5 e 66 milhões de anos, no que hoje é a América e a Eurásia. Este grupo se distingue dos hadrossaurídeos sem crista de Saurolophinae, por vezes também chamado Hadrosaurinae.

O trabalho filogenético recente de Hai Xing indica que o Hadrosaurus é colocado dentro do grupo monofilético que contém todos os hadrossaurídeos não lambeossaurinos. Sob esta visão, o Hadrosaurinae tradicional é ressuscitado, com o Hadrosauridae sendo dividido em dois clados: Hadrosaurinae e Lambeosaurinae, sendo este último todos os hadrossaurídeos de crista.

Classificação
A sufamília Lambeosaurinae é tradicionalmente dividida em tribos (ou clados) Parasaurolophini (contendo os gêneros Parasaurolophus, Charonosaurus, entre outros) e Lambeosaurini (Corythosaurus, Hypacrosaurus, Lambeosaurus, outros.). Corythosaurini (sinônimo de Lambeosaurini, conforme abaixo) e Parasaurolophini como termos entraram na literatura formal na redescrição de Lambeosaurus magnicristatus de Evans e Reisz em 2007. Corythosaurini foi definido como todos os táxons mais próximos de Corythosaurus casuarius do que de Parasaurolophus walkeri, e Parasaurolophini como todos os táxons mais próximos de P. walkeri do que de C. casuarius. Neste estudo, Charonosaurus e Parasaurolophus foram colocados em Parasaurolophini, e Corythosaurus, Hypacrosaurus, Lambeosaurus, Nipponosaurus e Olorotitan foram colocados em Corythosaurini. No entanto, pesquisadores posteriores apontaram que, devido às regras de prioridade estabelecidas pelo ICZN, qualquer tribo contendo Lambeosaurus é apropriadamente chamada de Lambeosaurini e, portanto, o nome "Corythosaurini" é um sinônimo júnior, e a definição de Corythosaurus casuarius foi alterada para Lambeosaurus lambei, e o mesmo ocorreu para Parasaurolophini. Nos anos mais recentes também surgiram as tribos/clados Tsintaosaurini (Tsintaosaurus e Pararhabdodon) e Aralosaurini (Aralosaurus e Canardia), também hoje agrupadas dentro de Lambeosaurinae.

Filogenia
O cladograma abaixo é resultado da mais recente análise filogenética da subfamília Lambeosaurinae realizada por Xing Hai e colegas em 2022.

Hadrosauridae
Dinossauros do Cretáceo